Opera (muziek), een vorm van muziektheater
 Opera (webbrowser), een webbrowser van Noorse herkomst
 Opera (film), een film uit 1987 van Dario Argento
 Opera (Italië),  een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan
 Opera (premetrostation), een premetrostation in Antwerpen
 Opus (compositie), een enkelvoudige muzikale compositie (meervoud: opera)